William Joel Pacho Tenorio (ur. 16 października 2001 w Quinindé) – ekwadorski piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy, od 2022 roku zawodnik belgijskiego Royal Antwerp.

Bibliografia 
 
 

Ekwadorscy piłkarze
Piłkarze Independiente del Valle
Piłkarze Royalu Antwerp FC
Ludzie urodzeni w Rosa Zárate
Urodzeni w 2001
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022